Pfarrkirche Vöcklabruck steht für folgende Kirchen in Vöcklabruck, Oberösterreich:

 Evangelische Pfarrkirche Vöcklabruck
 Katholische Pfarrkirche Vöcklabruck